Sorbets kan syfta på:
 Sorbets, Gers
 Sorbets, Landes